John McNally (1932–2022) – irlandzki bokser, medalista olimpijski
 John McNally (ur. 1941) – brytyjski muzyk, wokalista i gitarzysta The Searchers
 John McNally (ur. 1956) – amerykański strzelec sportowy, olimpijczyk
 John McNally (ur. 1969) – amerykański burmistrz (Youngstown)
 John McNally (ur. 1998) – amerykański tenisista
 John McNally – szkocki polityk, parlamentarzysta z Falkirk